Kapalabhati, een kriya en ademhalingstechniek uit de kundalini yoga
Agni prasana, een pranayama uit de hatha yoga